Roscommon kan syfta på följande platser:

Irland 

 Roscommon, ort, 
 Roscommon (grevskap), Connacht

USA 

 Roscommon, Michigan, countyhuvudort,